Navnet Wold kan henvise til flere personer:
 Adolph Wold
 Anita Wold
 Herman Wold
 Knud Wold (1907, København  1992), en dansk direktør og grosserer
 Susse Wold (* 1938, Frederiksberg), en dansk skuespiller
 Stednavnelister
 Stow-on-the-Wold

Se også 
 Wolde
 Wolden
 Wolder